Солоновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Волчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Солоновка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 926 человек, в том числе 435 мужчин и 491 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 909 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Солоновка.

Примечания 

Муниципальные образования Волчихинского района
Сельские поселения Алтайского края